Emilio Muñoz puede referirse a:

 Emilio Muñoz Barrios (1922-), pianista y organista panameño;
 Emilio Muñoz Ruiz (1937-), científico español;
 Emilio Muñoz Vázquez (1962-), torero español.